Fancelli ist der Familienname folgender Personen:

 Cosimo Fancelli (1618–1688), italienischer Bildhauer
 Luca Fancelli (um 1430-um 1495), Florentiner Baumeister
 Paolo Fancelli (* 1964), Schweizer Industriedesigner